John Crawford (1910-1984), economista australiano
John Crawford (1920-2010), attore statunitense
John Crawford, hockeista su ghiaccio canadese
John Crawford, politico canadese
John Crawford (nato nel 1960), musicista
John Crawford (1830-1861), scultore inglese
John Crawford, ingegnere informatico vincitore del premio Eckert-Mauchly (1995)
John Wallace Crawford (1847-1917), poeta
John Willoughby Crawford (1817-1875), membro del Parlamento del Canada